Международный аэропорт имени Сангстера (  — международный аэропорт, в Монтего-Бэй, Ямайка. Один из самых современных и загруженных аэропортов стран Карибского бассейна, пассажиропоток в год составляет порядка 3,7 млн человек (основная масса туристы). Главный из двух важнейших аэропортов Ямайки, вторым является расположенный в Кингстоне Международный аэропорт имени Нормана Мэнли. Аэропорт назван в честь премьер-министра Ямайки — Дональда Сангстера.

История 
В 1936 году власти города Монтего-Бэй, выбрали подходящий участок земли под строительство аэропорта. В 1940 году была построена взлётно-посадочная полоса, эксплуатируемая для частных самолетов, 18 февраля 1947 года завершилось строительство аэропорта, который тогда именовался Аэропортом Монтего-Бея. Первой международной авиакомпанией ставшей регулярно использовать взлетную площадку стала Pan American Airways, которая до 1949 года осуществляла управление аэропортом, позже передав правление правительству Ямайки. В 1959 году аэропорт был существенно модернизирован, после этого работы по возведению новых терминалов и улучшению качества предоставляемых аэропортом услуг шли непрерывно. В итоге к 2009 году аэропорт располагает тремя терминалами, два из которых используются для международных рейсов, один для рейсов внутреннего сообщения, пассажиропоток составляет порядка 3,7 млн пассажиров в год.

Авиакомпании и пункты назначений 

 Air Canada (Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Виннипег)
 Air Jamaica (Балтимор, Чикаго, Кюрасао, Форт-Лодердейл, Гавана, Кингстон (Ямайка), Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия)
 Air Transat (Калгари, Монреаль, Торонто)
 American Airlines (Чикаго, Даллас, Майами, Нью-Йорк)
 Arkefly (Амстердам)
 Avianca (Богота)
 Blue Panorama Airlines (Милан)
 CanJet (Квебек)
 Caribair (Санто-Доминго)
 Cayman Airways (Большой Кайман)
 Condor Airlines (Франкфурт)
 Cubana de Aviación (Гавана)
 Delta Air Lines (Атланта, Нью-Йорк)
 Edelweiss Air (Цюрих)
 Jetairfly (Брюссель)
 JetBlue Airways (Нью-Йорк)
 JetX Airlines (Рейкьявик)
 Miami Air (Бермудские острова, Майами)
Nordwind Airlines (Москва-Шереметьево)
 Orbest (Лиссабон)
 Ryan International Airlines (Милуоки (Висконсин), Сент-Луис)
 SKN Air Express (Сент-Китс)
 Skyservice (Калгари, Эдмонтон, Монреаль, Рттава, Торонто, Ванкувер, Винипег)
 Spirit Airlines (Форт-Лодердейл)
 Sun Country Airlines (Даллас, Минеаполис)
 Sunwing Airlines (Китченер, Монреаль, Оттава, Торонто)
 Thomas Cook Airlines (Лондон, Манчестер)
 Thomson Airways (Бирменгем, Лондон, Манчестер)
 United Airlines (Чикаго, Вашингтон)
 USA3000 Airlines (Чикаго, Детройт, Питсбург, Сент-Луис)
 Virgin Atlantic (Лондон)
 WestJet (Монреаль, Торонто)

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Ямайки
Аэропорты, названные в честь людей